ulica Zwycięstwa – popularna nazwa ulic w Polsce.

Aleje:
 aleja Zwycięstwa w Gdańsku
 aleja Zwycięstwa w Gdyni
 aleja Zwycięstwa w Sosnowcu
 aleja Zwycięstwa w Żorach

Ulice:
 ulica Zwycięstwa w Białymstoku
 ulica Zwycięstwa w Gliwicach
 ulica Zwycięstwa w Koszalinie

Zobacz też 
 plac Zwycięstwa
 Osiedle Zwycięstwa

Zwycięstwa